Walk off the Earth () — канадская инди-рок-группа, образовавшаяся в городе Берлингтон, провинция Онтарио.

История 
Популярность группе принесло видео на их кавер-версию песни Gotye «Somebody That I Used to Know», которое в начале 2012 года набрало на YouTube более 47 миллионов просмотров за 29 дней. На видео пять человек играют на одной акустической гитаре , так как на тот момент у них под рукой не было других инструментов.

В субботу 7 января 2012 актёр Рассел Кроу после просмотра видео написал им в твиттер. Алисса Милано и Троян Беллисарио стали поклонницами Walk off the Earth, когда Троян добавила видео на свою страницу в Tumblr 20 января 2012 года. Эллен Дедженерес позвала группу на своё шоу 23 января 2012, где они играли в живую, снова на одной гитаре, несмотря на простуду участника Джанни. После отснятого видео группа получила положительные отзывы и от Gotye.

Также группа перепела «Someone Like You» певицы Adele, «Party Rock Anthem» группы LMFAO, Yesterday группы The Beatles и некоторых других.

В феврале 2012 года группа подписала контракт с Columbia Records.

Группа также ведёт свой канал на YouTube, где выкладывает клипы на свои композиции.

29 декабря 2018 года группа сообщила о смерти клавишника Майка Тейлора. По их словам, он мирно скончался во сне у себя дома.

В апреле 2020 года Deadline Hollywood объявил, что группа написала и исполнила песню «The Journey Starts Today» для английского дубляжа «Pokémon Journeys: The Series».

Стиль 
Стиль группы можно назвать инди-роком с натяжкой. В своих записях (независимо от того, кавер это или их собственная композиция) WOTE используют такие инструменты, как казу, укулеле, банджо, аккордеон. Каждый из участников группы является мультиинструменталистом.

Участники группы 
 Джанни Люминати — гитара, электрогитара, укулеле, банджо, ударные, вокал, бонго, контрабас, клавишные, бас-гитара.
 Райан Маршал — гитара, укулеле, труба, вокал, губная гармоника
 Майк «Бородач» Тэйлор (†) — клавишные, контрабас, бас-гитара, вокал
 Джоэль Кассади — ударные, гитара
 Сара Блэквуд — гитара, электронная гитара, укулеле, банджо, ударные, вокал, клавишные, бубен

Личная жизнь 
Джанни Люминати и Сара Блэквуд уже трижды являются родителями. У них три сына: Джорджо Майкл, Луиджи Коломбо и Ромео Аниэлло.

Райан Маршалл женат на Франческе Никассио (Francesca Nicassio). Сын — Кингсли Маршалл.

Майк Тейлор был женат на Эми Тейлор (Ami Taylor) и воспитывал двух дочерей.

Дискография

Альбомы 
 2007: Smooth Like Stone on a Beach
 2010: My Rock
 2012: R.E.V.O.
 2015: Sing It All Away
2017: Beard Ballads, Vol. 1
2017: Holiday Beard Ballads, Vol. 1
2018: Subscribe to the Holidays‍
2019: Here We Go!
2021: Meet You There‍

Синглы

Walk off the Earth в фильмах 
 2013 — Читающий мысли () (1-й эпизод 4-го сезона)

Примечания 

Музыкальные коллективы, появившиеся в 2006 году
Квартеты
Инди-рок-группы Канады
Экспериментальные музыкальные коллективы
Музыкальные коллективы из Онтарио